

Patronyme
Jean-Georges Willmar (1763-1831) est un homme politique luxembourgeois, député du Corps législatif.
Jean-Jacques Willmar (1792-1866) est un homme politique luxembourgeois, notamment chef du gouvernement Willmar, fils du précédent.
Jean-Pierre Willmar (1790-1858) est un homme politique belge d'origine luxembourgeoise, frère du précédent.

Toponyme
Willmar est une localité du Minnesota, siège du comté de Kandiyohi.

Homonymie de patronyme